Mezistátních utkání české hokejové reprezentace v sezóně 2011/2012 bylo celkem 28. Nejprve odehrála reprezentace 3 zápasy na Karjala Cupu 2011 a 3 zápasy na Channel One Cupu 2011. V roce 2012 následovaly 3 zápasy na Oddset Hockey Games 2012, 6 zápasů na Euro Hockey Challenge 2012, 3 zápasy na KAJOTbet Hockey Games 2012 a sezónu ukončilo 10 zápasů na Mistrovství světa v ledním hokeji 2012.

Přehled mezistátních zápasů

Bilance sezóny 2011/12

Reprezentovali v sezóně 2011/12

Odkazy

Literatura 
 Oficiální hokejová ročenka 2012 – Kolektiv autorů, ČSLH 2012

Externí odkazy 
  avlh.sweb.cz
  hokej.cz
  ČSLH
  statistiky na Hockeydb.com
  statistiky na Eliteprospects.com

Mezistátní utkání české hokejové reprezentace
Lední hokej v Česku v roce 2011
Lední hokej v Česku v roce 2012